Религии
 Совершенный человек (аль-инсан аль-камиль) — понятие исламского ирфана.
 «Совершенный человек» (Al-Insānu l-Kamīl) — сочинение исламского мыслителя Абдул-Карим аль-Джили (1366—1424).

Культура
 «» () — датский короткометражный фильм режиссёра Йоргена Лета, снятый в 1967 году.
 «Совершенный Человек-паук» (; с 2012) — американский мультсериал, основанный на комиксах о супергерое Человеке-пауке.

См. также 
 
 Ultimate Spider-Man
 Perfect Man (1988) — альбом группы Rage.